Die Präsidentschaftswahl in Kroatien 2019/20 war die siebte seit der Unabhängigkeit der Republik Kroatien. 

Der SDP-Kandidat Zoran Milanović gewann am 5. Januar 2020 den entscheidenden zweiten Wahlgang (Stichwahl) gegen die bisherige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, die unter anderem von der HDZ unterstützt wurde. Milanović erhielt 52,67 Prozent der gültigen Stimmen, Grabar-Kitarović 47,33 Prozent.

Vorausgegangen war der erste Wahlgang am 22. Dezember 2019, zu welchem elf Kandidaten angetreten waren. Milanović erhielt auch dort bereits die meisten Stimmen (29,55 Prozent), gefolgt von Grabar-Kitarović mit 26,65 Prozent.

Kandidaten 
Aufgelistet sind jene Kandidaten, die in Umfragen regelmäßig über 5 Prozent ausgewiesen bekamen.

Weitere Kandidaten:

 Nedjeljko Babić: Kandidat der regionalen Kleinpartei HSSČKŠ.
 Anto Đapić: von 2001 bis 2009 Bürgermeister von Osijek, nominiert von der rechtsextremen Kleinpartei DESNO.
 Milan Bandić (ehemals Dario Juričan): Filmregisseur. Kandidatur war eine Satire-Aktion gegen den Zagreber Bürgermeister Milan Bandić. Juričan nannte sich im Sommer offiziell in Milan Bandić um, erschien nach Entscheidung der Kroatischen Wahlkommission auf dem Wahlzettel aber dennoch als Dario Juričan.
 Dejan Kovač: nominiert von der sozialliberalen Partei HSLS.
 Dalija Orešković: Vorsitzende der Kleinpartei START (Anti-Korruptions-Partei).
 Katarina Peović: Kandidatin der antikapitalistischen „Arbeiterfront“, unterstützt  von der „Sozialistischen Arbeiterpartei“.
 Ivan Pernar: seit 2016 Mandat im kroatischen Parlament; Gründer der populistischen Partei Živi zid.

Erster Wahlgang

Verfahren und Termin 
Der erste Wahlgang fand am 22. Dezember 2019 statt. Es wurden insgesamt elf Kandidaten zur Wahl zugelassen. Die beiden erfolgreichsten Kandidaten erreichten den zweiten Wahlgang (Stichwahl). Ursprünglich bewarben sich insgesamt 14 Kandidaten. Anfang Dezember 2019 gab die kroatische Wahlkommission an, elf Kandidaten für die Wahlen zuzulassen. Als Voraussetzung galt dabei, mindestens 10.000 Unterstützungsunterschriften von Bürgern vorweisen zu können.

Umfragen 

Ältere Umfragen

Verlauf

Ergebnis 

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,18 Prozent.

Zweiter Wahlgang

Verfahren und Termin 
Der zweite Wahlgang fand am 5. Januar 2020 statt. Der stimmenstärkste Kandidat war gewählt.

Umfragen 

Ältere Umfragen

Verlauf

Ergebnis 
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,99 Prozent.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Staatswahlkommission Kroatiens

Einzelnachweise 

2019
Kroatien
Kroatien
Kroatische Geschichte (21. Jahrhundert)